Die Vals de Saintonge Communauté (vormals Communauté de communes des Vals de Saintonge) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Charente-Maritime in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 1. Januar 2014 gegründet und umfasst 110 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Saint-Jean-d’Angély.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand 2014 durch Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Canton d’Aulnay,
 Communauté de communes du Canton de Loulay,
 Communauté de communes du Canton de Saint-Hilaire-de-Villefranche,
 Communauté de communes du Canton de Saint-Jean-d’Angély,
 Communauté de communes du Pays de Matha,
 Communauté de communes du Pays Savinois,
 Communauté de communes du Val de Trézence de la Boutonne à la Devise.

Zum 1. Januar 2019 bildeten die ehemaligen Gemeinden Saint-Hilaire-de-Villefranche und La Frédière die Commune nouvelle Saint-Hilaire-de-Villefranche. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 110.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Communauté de communes im Département Charente-Maritime
Gegründet 2014